

Lokalizacje

Niemcy 
 Heinersreuth – dzielnica Bad Berneck im Fichtelgebirge
 Heinersreuth – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth